Генри Моррис:  (1844—1926) — британский онкохирург, президент Королевского медицинского общества (1910—1912).
  (1919—1993) — британский футболист, обладатель Кубка шотландской лиги (1947) и финалист Кубка Шотландии (1950) в составе клуба «Ист Файф».
  (1884—1972) — британский политик, член Палаты общин Великобритании от Денби (1929—1950).